Víkingur Gøta er en færøsk fodboldklub fra Gøta, der spiller i færøske række . Klubben opstod i 2008 som en fusion af GÍ Gøta og Leirvík ÍF. Klubben spiller på Sarpugerði Stadion og trænes af Jóhan Petur Poulsen.

Historie 
Víkingur Gøta er den første færøske klub, som er kommet videre til tredje indledende runde i UEFA Europa League. Det skete i 2014, da holdet kom videre to gange, først efter at have vundet mod Daugava Daugavpils i første runde, dernæst ved at vinde 2-1 sammenlagt i anden kvalifikationsrunde mod Tromsø. I tredje runde blev de slået ud af kroatiske HNK Rijeka.

I 2016 vandt Víkingur Gøta sit første færøske mesterskab.
I 2017 vandt Víkingur Gøta for anden gang det færøske mesterskab.

Resultater

Titler 

 Betrideildin: 2
 2016, 2017

 Løgmanssteypið (Pokalturneringen): 6
 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022

 Den færøske Super Cup: 5
 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Aktuel trup 
Opdateret 2. maj 2022

Fodbold i Europa 
I 2014–15-sæsonen opnåede klubben at komme videre til tredie kvalifikationsrunde for første gang. De er den første færøske klub som er kommet videre fra anden runde i UEFA klub turneringen.

Kampe

Trænere 
  Anton Skoradal (2008)
  Jógvan Martin Olsen (1. jan. 2009 – 1. juli 2013)
  Sigfríður Clementsen (1. juli 2013 – 16. sep. 2015)
  Sámal Erik Hentze (16. sep. 2015 – 1. november 2017)
  Maurice Ross (1. november 2017 - 24. maj 2018) 
  Sigfríður Clementsen (25. maj 2018 - 31. december 2018) 
  Sámal Erik Hentze (Bagge) (1. januar 2019 – 27. oktober 2019)
  Eyðun Klakstein (30. oktober 2019 – 2. september 2020)
  Jóhan Petur Poulsen (2. september 2020 -)

Noter

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Fodboldklubber i Færøerne
Etableret i 2008